Augustówka bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Augustówka (Mokotów), ein Stadtteil von Warschau im Bezirk Mokotów

 Augustówka (Kolno), bis 1945: Augustwalde, Kreis Rößel, Ostpreußen, ein Dorf der Gmina Kolno in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Augustówka (Olsztyn), einstiger Ort innerhalb der Stadt Olsztyn, Woiwodschaft ermland-Masuren, bis 1945: Augustthal, Stadt Allenstein, Ostpreußen
 Augustówka  (Osieck), ein Dorf der Gmina Osieck in der Woiwodschaft Masowien
 Augustówka (Siemień), ein Dorf der Gmina Siemień in der Woiwodschaft Lublin

 Augustówka, ein Zufluss der Olechówka in Łódź, Woiwodschaft Łódź

Siehe auch:
 Fort Augustówka, Fort X der Festung Warschau